Kalda steht für:
 Kalda (Pärnu), Dorf in der Gemeinde Saarde, Kreis Pärnu, Estland
 Kalda (Rapla), Dorf in der Gemeinde Rapla, Kreis Rapla, Estland

Kalda ist der Familienname folgender Personen:
 Aino Kalda (* 1929), estnische Botanikerin und Bryologin
 Helle Kalda (* 1950), estnische Politikerin
 Hillar Kalda (* 1932), estnischer Arzt und Politiker
 Madde Kalda (1903–1984), estnische Schriftstellerin
 Maie Kalda (1929–2013), estnische Literaturwissenschaftlerin und -kritikerin
 Martti Kalda (* 1973), estnischer Orientalist und Schriftsteller
 Piret Kalda (* 1966), estnische Schauspielerin